Алёща () — деревня в Малоситнянском сельсовете Полоцкого района Витебской области Белоруссии.

Расположена в 50 км на северо-восток от Полоцка вблизи границы с Россией.

Железнодорожная станция 
Алёща является пограничной станцией на железнодорожной линии Полоцк — Невель и конечным пунктом маршрутов пассажирских дизель-поездов Белорусской железной дороги. Со станции ежедневно отправлялся поезд региональных линий экономкласса сообщением Полоцк—Алёща—Полоцк. С 1 ноября 2021 года поезд был отменен из-за нерентабельности. Однако по просьбам граждан на период с апреля по октябрь 2022 года по этому маршруту выполняется 4 рейса в неделю (по средам, субботам и воскресеньям). Время следования до станции Полоцк — около 1 часа. В настоящее время между Полоцком и Алёщей ежедневно курсирует только автобус. 

Прямые дизель-поезда из Полоцка до российских городов Невель, Новосокольники и Великие Луки были отменены в 2009 году. До 2014 года осуществлялась стыковка дизель-поездов из Полоцка с пригородными поездами Российских железных дорог. С 2014 года движение пригородных поездов между Алёщей и Россией  прекращено.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Полоцкого района